Леттс () — многозначное понятие.

Топонимы 
  — город в штате Айова (США).

Фамилия 
 Вэниан, Дэйв (ур. Леттс; р. 1956) — британский рок-музыкант, вокалист группы The Damned.
  (1938—2014) — американский педагог и писательница, мать Трейси Леттса.
  (Гофдри Алан Леттс; р. 1928) — австралийский политик, премьер-министр Северной территории (1974—1977).
  (род. 1943) — австралийский жокей, обладатель Мельбурнского кубка (1972, 1980).
 Леттс, Дон (род. 1956) — британский режиссёр и диджей, лауреат премии «Грэмми» за лучший музыкальный фильм (2003).
  (Кеннет Джон Леттс) — англиканский священник, архидиакон Франции (2007—2012).
  (род. 1985) — филиппинский регбист, игрок национальной сборной на Чемпионате мира по регби-7 (2013).
 Леттс, Рикардо (1937—2021) — перуанский общественный и политический деятель, журналист.
  (род. 1935) — президент Международного музыкального совета (2005—2009), лауреат премии ARPA за вклад в австралийскую музыку (2008).
 Леттс, Трейси (род. 1965) — американский сценарист, драматург, актёр, лауреат Пулитцеровской премии за драматическое произведение (2008) и премии «Тони» за главную роль в пьесе (2013), сын Билли Леттс.
  (1882—1972) — британская писательница.
  (1875—1965) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1925—1931) от штата Айова, председатель окружного суда Округа Колумбия (1961—1965).
  (1852—1918) — британский химик, член Эдинбургского королевского общества (с 1874), профессор Колледжа Куинс в Белфасте (с 1879), обладатель Медали Кита (1889) за работы об органических соединениях фосфора.
  (род. 1961) — американская писательница.

См. также 
 Лец, Станислав Ежи (1909—1966) — польский поэт, философ, писатель.